Кижинги () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-восток штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Эуклидис-да-Кунья. Население составляет 28 139 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 271,069 км². Плотность населения — 22,1 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 50.798.071,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.858,76 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,526 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия